Plácido de Castro kan syfta på:

Brasilien 

 Plácido de Castro (kommun), Acre, 
 Plácido de Castro (ort), Acre,